Mužská dvouhra Grand Prix Hassan II 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do singlové soutěže marrákešského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Borna Ćorić, který se před zahájením odhlásil.

Semifinalista předchozích dvou ročníků Jiří Veselý skrečoval v úvodním kole pro nemoc po 17 minutách hry a stavu gamů 0–5. Popáté z osmi odehraných turnajů v sezóně 2018 tak vypadl v první fázi soutěže.

Překvapením turnaje se stalo vyřazení třetího nasazeného a obhájce finálové účasti Philippa Kohlschreibera v prvním kole s Maročanem Laminem Ouahabem, jemuž byla udělena divoká karta. Ouahab duel rozhodl v tiebreaku rozhodují sady a jako 617. hráč žebříčku porazil 34. muže klasifikace. Žádnou hlavní soutěž na okruhu ATP Tour nehrál od dubna 2016.

Vítězem se stal nenasazený španělský antukář Pablo Andújar, jenž ve finále zdolal 23letou britskou turnajovou dvojku Kyla Edmunda po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour z osmi odehraných finále. Jako první hráč zvítězil na Grand Prix Hassan II potřetí, když turnaj ovládl již v letech 2011 a 2012. Navázal tak na trofej z alicantského challengeru, jíž vybojoval v předcházejícím týdnu.

Andújar, startující pod žebříčkovou ochranou, se v letech 2016 a 2017 potýkal se zraněním pravého lokte, kvůli němuž prodělal tři operace. Marrákešský turnaj odehrál jako 355. hráč žebříčku ATP, čímž se stal nejníže postaveným šampionem události ATP Tour od sezóny 1998 a Hewittova triumfu v Adelaide. Australanu tehdy patřila 550. příčka. Bodový zisk Španěla po vítězství katapultoval o více než dvě stě příček výše.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2018
ATP World Tour 2018